Język bengalski (bengalski:  trl.: bāṃlā //, ) – język z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się jako językiem ojczystym ponad 180 mln osób, głównie w Bangladeszu (120 mln) i Indiach (60 mln). Jest on jednocześnie językiem urzędowym w tych dwóch państwach (w Indiach w stanach Bengal Zachodni i Tripura). Liczba osób używających bengalskiego jako drugiego języka wynosi około 70 mln.

Do jego zapisu używa się pisma bengalskiego.

Odmiany lokalne 
Poza standardowym bengalskim używa się kilku odmian tego języka:
 dialektu চাটগাঁইয়া বুলি Chaţgãia buli (ang. Chittagonian) – ok. 14 mln, używanego w południowo-wschodnim Bangladeszu, traktowanego niekiedy jako odrębny język;
 sylheti w północno-wschodnim Bangladeszu (ok. 5 mln);
 czakma w okolicach miasta Ćottogram (250 tys.).

Gramatyka

Zaimki osobowe 
Bengalski system zaimków osobowych jest bardzo skomplikowany, obejmuje różne ich warianty w zależności od stopnia zażyłości, statusu rozmówcy, fizycznej lokalizacji itp. Poniższa tabelka przedstawia zaimki osobowe w mianowniku.

Rzeczownik 
Rzeczowniki bengalskie zachowały częściowo fleksję, odziedziczoną z sanskrytu. Istnieją cztery przypadki gramatyczne:

Postpozycje 
Polskim przyimkom odpowiadają w języku bengalskim tzw. postpozycje („poimki”) stojące po rzeczowniku w określonym przypadku:

 Postpozycje wymagające dopełniacza
 oi pare 'przez': nodi-r oi pare 'przez rzekę'
 kachhe 'obok': janala-r kachhe 'obok okna'
 jonno 'dla': shikkhôk-er jonno 'dla nauczyciela'
 shôngge 'z': am-ar shôngge 'ze mną'
 shômmondhe 'o': itihash-er shômmondhe 'o historii'
 shathe 'z': ma-er shathe 'z matką'
 shamne 'przed': gaŗi-r shamne 'przed samochodem'

 Postpozycje wymagające biernika
 kore 'za pomocą': ţêksi kore 'taksówką'
 theke 'z' (miejsca): Bangladesh theke 'z Bangladeszu'
 porjonto 'aż do': dôshţa porjonto 'do dziesiątej'

 Postpozycje wymagające miejscownika
 bina 'bez': bina onumoti-te 'bez pozwolenia' (wyjątkowo jest to prepozycja)

Czasownik 
Język bengalski ma dziesięć czasów gramatycznych.

Zobacz też 
 języki urzędowe Indii
 języki Indii

Przypisy

Bibliografia 
 Elżbieta Walter: Gramatyka języka bengalskiego, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008, 
 
 Bidhu Bhusan Das Gupta: Learn Bengali Yourself Das Gupta Prakashan, Calcutta 1985

Linki zewnętrzne 
 Alfabet bengalski
 Dane Ethnologue dla języka bengalskiego
 Minirozmówki bengalskie

Języki Indii
Języki indoaryjskie
Języki Bangladeszu